est la formule brute de plusieurs isomères.

 cholécalciférol, numéro CAS 
 7-déshydrocholestérol, numéro CAS 
 zymostérol, numéro CAS 
 desmostérol, numéro CAS